Сен-Венса́н-д'Ола́рг, Сен-Венсан-д'Оларґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 85 км на захід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Венсан-д'Оларг на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-д'Оларг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-д'Оларг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-д'Оларг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-д'Оларг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро